Dampierre (Alt Marne)
 Dampierre (Aube)
 Dampierre (Calvados)
 Dampierre (Jura), municipi de França al departament del Jura (regió del Franc Comtat)
 Dampierre-au-Temple, municipi francès al departament del Marne 
 Dampierre-en-Bresse, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Dampierre-en-Bray
 Dampierre-en-Burly
 Dampierre-en-Crot
 Dampierre-en-Graçay
 Dampierre-en-Montagne
 Dampierre-en-Yvelines
 Dampierre-et-Flée
 Dampierre-le-Château
 Dampierre-les-Bois
 Dampierre-lès-Conflans, municipi francès al departament d'Alt Saona (regió de Franc Comtat)
 Dampierre-Saint-Nicolas
 Dampierre-sous-Bouhy, municipi al departament de la Nièvre (regió de Borgonya)
 Dampierre-sous-Brou
 Dampierre-sur-Avre
 Dampierre-sur-Boutonne, municipi al departament del Charente Marítim (regió de Poitou-Charentes, França)
 Dampierre-sur-le-Doubs
 Dampierre-sur-Linotte
 Dampierre-sur-Moivre
 Dampierre-sur-Salon
 Cantó de Dampierre
 Cantó de Dampierre-sur-Salon, cantó francès al districte de Vesoul (departament de l'Alt Saona) 
 Dommartin-Dampierre
 Gargilesse-Dampierre, municipi francès al departament de l'Indre (regió del Centre)
 Le Vieil-Dampierre, municipi francès al departament del Marne 
 Senyoria de Dampierre, jurisdicció feudal de Xampanya